Кутб ()

Персоналии
 Кутб (около 1297 — после 1342) — поэт Золотой Орды.
 Кутб, Сайид (1906—1966) — египетский писатель и философ, идеолог ассоциации «Братья-мусульмане».
 Кутб, Мухаммад (1919—2014) — исламский богослов, политик и мыслитель, брат Сайида Кутба.

Прочее
 Кутб — в суфийских тарикатах высшая степень святости в иерархии святых (авлия), лидер или духовный наставник тариката.
 Кутб-Минар — самый высокий в мире кирпичный минарет.